Gesenius bezeichnet:
 Gesenius, das von Wilhelm Gesenius begründete Hebräische und Aramäische Handwörterbuch über das Alte Testament
 Hebräische Grammatik (Gesenius), die von Wilhelm Gesenius begründete Hebräische Grammatik

Gesenius ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Gesenius (1822–1903), deutscher Richter, Stadtältester von Berlin
 Friedrich Wilhelm Gesenius (1825–1888), deutscher Anglist
 Justus Gesenius (1601–1673), deutscher Theologe und Kirchenliederdichter 
 Karl Gesenius (1746–1829), deutscher Theologe, Jurist und Sammler
 Wilhelm Gesenius (1786–1842), deutscher Theologe und Hebraist